Lebanon kan syfta på:

 Lebanon (film) –  en israelisk dramafilm från 2009 regisserad av Samuel Maoz

Geografi

USA 

 Lebanon, Illinois, Saint Clair County, 
 Lebanon, Indiana, countyhuvudort, Boone County, 
 Lebanon, Kansas, ort, Smith County, 
 Lebanon, Kentucky, countyhuvudort, Marion County, 
 Lebanon, Maine, York County, 
 Lebanon, Missouri, countyhuvudort, Laclede County, 
 Lebanon, New Hampshire, ort, Grafton County, 
 Lebanon, New Jersey, Hunterdon County, 
 Lebanon, Ohio, countyhuvudort, Warren County, 
 Lebanon, Oklahoma, Marshall County, 
 Lebanon, Oregon, ort, Linn County, 
 Lebanon, Pennsylvania, Lebanon County, 
 Lebanon, Tennessee, countyhuvudort, Wilson County, 
 Lebanon, Virginia, Russell County, 
 Lebanon, Wisconsin, Dodge County,

Se även
 Libanon – ett land i Mellanöstern

Robotskapade USAförgreningar